Klangforschung bezeichnet:
 ein interdisziplinäres Forschungsfeld, siehe Sound Studies
 ein Tonstudio in Bad Salzuflen, siehe Klangforschung (Tonstudio)